Oxid manganato-manganitý je anorganický oxid s polyoxidačním číslem manganu. Jeho vzorec je Mn3O4. Molekula sestává ze tří atomů manganu a čtyř atomů kyslíku, kde všechny kyslíky mají oxidační číslo -II, jeden z manganů, polačně uprostřed molekuly oxidační číslo II, ostatní dva, po krajích, mají III. Je to hnědá hlínka, málo polární, dobře rozpustná v ethanolu, dimethylketonu, toluenu, ale velmi špatně ve vodě.

manganato-manganitý
Manganaté sloučeniny
Manganité sloučeniny